Rutland (graafschap), een unitary authority en traditioneel graafschap in de Engelse regio East Midlands
Rutland Boughton, een Brits componist en dirigent
Rutland-eiland, een eiland van de Indiase Andamanen

In de Verenigde Staten:
Rutland (Illinois)
Rutland (Iowa)
Rutland (North Dakota)
Rutland (Ohio)
Rutland (Vermont)
Rutland County, een county in de staat Vermont